Bocourt ist der Familienname folgender Personen:
 Etienne Gabriel Bocourt (1821–1881), französischer Zeichner und Graphiker
 Marie Firmin Bocourt (1819–1904), französischer Zeichner und Zoologe